Krasnow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gennadjewitsch Krasnow (* 1960), sowjetischer Radsportler
 Alexander Wassiljewitsch Krasnow (1866–1911), russischer Astronom

 Bob Krasnow (1934–2016), US-amerikanischer Musikunternehmer
 Danny Krasnov (* 1970), israelischer Stabhochspringer
 Leonid Krasnow (* 1988), russischer Radrennfahrer
 Nikolai Petrowitsch Krasnow (1864–1939), russischer Architekt, Hauptbaumeister in der Stadt Jalta
 Pjotr Nikolajewitsch Krasnow (1869–1947), russischer Generalleutnant und Kosakenataman
 Wladimir Alexandrowitsch Krasnow (* 1990), russischer Leichtathlet

Krasnov bezeichnet:
 Krasnov (Mondkrater), benannt nach Alexander Wassiljewitsch Krasnow
 Krasnov Rocks, Gebirgsformation im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Krasnowa, weibliche Form des russischen Familiennamens Krasnow